A Gradec név az alábbi földrajzi nevekben szerepel:

 Albánia
Gradec, falu Berat megye Skrapar községében, Gjerbës alközségben
Gradec, falu Berat megye Skrapar községében, Qendër alközségben
Gradec, falu Dibra megye Dibra községében, Maqellara alközségben

 Ausztria
 Gradec, Graz város szláv neve

 Bulgária
 Gradec, Szliven megye
 Gradec, Szófia megye
 Gradec, Vidin megye
 Polski Gradec, Sztara Zagora megye

 Horvátország
 Gradec község Zágráb megyében

 Észak-Macedónia
 Gradec, Kriva Palanka község
 Gradec, Valandovo község
 Gradec, Vinica község
 Gradec, Vrapcište község

 Szlovénia
 Gradec, Pivka község
 Gradec, Krško község
 Dobrova-Polhov Gradec község
 Slovenj Gradec város és község